Alfredo V. Bonfil kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Alfredo V. Bonfil, Quintana Roo, Benito Juárez, 
 Poblado Alfredo V. Bonfil, ort, Baja California, Mexicali, 
 Alfredo V. Bonfil, Veracruz, Álamo Temapache, 
 Alfredo V. Bonfil, Morelos, Tlaquiltenango, 
 Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, 
 Alfredo V. Bonfil, Querétaro Arteaga, Ezequiel Montes, 
 Alfredo V. Bonfil, Ocozocoautla de Espinosa, 
 Alfredo V. Bonfil, Zacatecas, Sombrerete, 
 Alfredo V. Bonfil, Palenque, 
 Alfredo V. Bonfil, Jalisco, Tala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar